Langenhorn steht für:
 Langenhorn (Nordfriesland), Gemeinde im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein
 Hamburg-Langenhorn, Stadtteil im Hamburger Bezirk Hamburg-Nord
 Langenhorn (Delve), Ortsteil der Gemeinde Delve im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Langhorne
 Longhorn